Cuino – okaz kryptozoologiczny; rzekoma krzyżówka owcy i świni. Miał występować pospolicie w Meksyku, w stanie Oaxaca.

Artykuł o cuino został opublikowany pod koniec XIX wieku w Breeder's Gazette. Napisano w nim, że zwierzę ma budowę i cechy charakterystyczne świni, ale całkowicie się od niej różni: ma okrągłą klatkę piersiową, masywną budowę, krótkie kończyny dolne, krótki ryj, głowę przypominającą świnię rasy Berkshire, tułów porośnięty długą i gęstą sierścią.

W 1902 r. W.B. Tegetmeier z Londyńskiego Towarzystwa Kryptozoologicznego, po otrzymaniu czaszki rzekomo należącej do cuino, zamieścił w The Field artykuł, w którym napisał, że po obejrzeniu czaszki wraz z członkami Towarzystwa Kryptozoologicznego stwierdził, że należy ona niewątpliwie do świni.

Bibliografia 
 

Kryptydy